Дволітерна комбінація AD може означати:

 Anno Domini — латинський вираз, що означає час (роки, століття) нашої ери. Використовується у багатьох західноєвропейських мовах.
 .ad — домен верхнього рівня Андорри.
 Active Directory — служби каталогів Microsoft для операційних систем сімейства Windows Server.
 Administrative Distance — це ступінь надійності джерела маршрутної інформації.
 Aggregate demand — економічне поняття, що означає сукупний попит.
 Axiom of determinacy — аксіома детермінованості в теорії множин.
 ad — реклама (з англ. «advertisment»).
 Аудіодескрипція (з англ. audio description) — аудіодоріжка з описом того, що відбувається на екрані, призначена для сліпих або слабозорих.

 Техніка та її виробники

 Antiproton Decelerator — сповільнювач антипротонів, синхротрон у міжнародному науковому центрі ЦЕРН.
 A/D — Аналого-цифрове перетворення.
 AD — Директиви льотної придатності Airworthiness Directive.
 AD — Іспанський виробник спортивних автомобілів.
 Корпорація Analog Devices.

 Терористичні організації

 AD () букв. «Пряма дія» — терористична організація, Франція.
 АТ — «Аль-Джихад», терористична організація.

Скорочення